Сольер () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на северо-западе острова Мальорка, в горах Сьерра-де-Трамонтана. Муниципалитет входит в состав района (комарки) Сьерра-де-Трамонтана.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento
 Старинный поезд Пальма Сольер

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка